One by One est un titre anglais signifiant « Un par un ». Il peut faire référence à :

Musique

Album 

 , album des  sorti en 1960 ;
 , album des Impressions sorti le  ;
 , album de The Free Design sorti le  ;
 , album d'Art Blakey sorti le  ;
 One by One, album des Foo Fighters sorti le .

Chanson 

 , chanson de Looking Glass présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Chumbawamba présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson écrite par Woody Guthrie, composée par Jeff Tweedy, enregistrée pour la première fois par Billy Bragg et Wilco sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de K2R Riddim présente sur l'album Carnet de Roots sorti en  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .

Filmographie  
 One by One (aussi appelé Kung Fu Powerhouse), film hongkongais réalisé par Lung Chien et sorti en 1973.